Пречисте — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Пречисте — селище міського типу, адміністративний центр Первомайського району Ярославської області;
 Пречисте — село в Кадуйському районі Вологодської області;
 Пречисте — село в Істринському районі Московської області;
 Пречисте — село в Гагарінському районі Смоленської області;
 Пречисте — село в Духовщинському районі Смоленської області.